Zone (banda) — banda japonesa
Zone (Bréscia) — comune na província de Bréscia, Itália

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música